281 км, 281-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 281 км — другое название блок-поста 120 км  Октябрьской железной дороги (Тверская область). Код 053224
 281 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 268912
 281 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 273018
 281 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 427736
 281 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога (Киргизия). Код 717531
 281 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 795149